Агапит или Агапий: имя, которое носили некоторые святые. Среди них

 Агапит, мученик. Пострадал в Африке вместе с Павлом, Суксессом (Successus), Викторином (Victorinus), Сатуром (Saturus), Миссором (Missor), Геронтием (Gerontius), Лукрецием (Lucretius), Ианнуарием (Januarius), Крукессием (Crucessius), Евфрой (Eufra), Флоридой (Florida), Феокосией (Theocosia) и восемью иными. Память 14 января .
 Агапит Римский († 258, Рим), диакон, мученик. Пострадал вместе с архидиаконом Лаврентием, папой Римским Сикстом, диаконом Феликиссимом, воином Романом. Память 7 августа, 10 августа 
 Агапит I († 22 апреля 536 года, Константинополь), папа Римский. Память 17 апреля, 19 апреля, 22 апреля, 20 сентября (обретение мощей).
 Агапит Печерский († 1 июня 1095) — инок Киево-Печерского монастыря, врач безмездный. Память 1 июня.
 Агапит († 18 августа 274), мученик Палестринский. Память 18 августа, 20 апреля (обретение главы, Безансон) 
 Агапий († ок. 320), воин, мученик Севастийский. Был сожжён вместе с воинами Картерием (Carterius), Стириаком (Styriacus) , Товией (Tobias), Евдоксием (Eudoxius) во времена правления императора Ликиния. Согласно армянской традиции, также пострадали Аттик (Atticus), Марин (Marinus) и Океан (Oceanus). Согласно православной традиции также пострадали Евстратий (Eustratius) и Никополитиан (Nicopolitianus). Память 2 ноября .
 Агапий Римский († ок. 118), мученик. Пострадал вместе со сродниками своими — отцом, великомучеником Евстафием Плакидой, матерью Феопистией и братом Феопистом. Память 20 сентября .

Примечания 

Святые по алфавиту